Ен Хејдон Џоунс је освојила турнир. У финалу је победила Били Џин Кинг резултатом 3:6, 6:3, 6:2.

Носиоци 

  Маргарет Корт (полуфинале)
  Били Џин Кинг (финале)
  Вирџинија Вејд ''(треће коло)
  Ен Хејдон Џоунс (победница)

<ol start="5">
  Ненси Ричи ''(четвртфинале)
  Кери Мелвил ''(друго коло)
  Џули Хелдман ''(четвртфинале)
  Џуди Тегарт ''(четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Вимблдон 1969.
Вимблдон — жене појединачно